Breitwies heißen folgende geographischen Objekte:

 Breitwies (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Breitwies (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Breitwies (Obernzell), Ortsteil des Marktes Obernzell, Landkreis Passau, Bayern
 Breitwies (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Breitwies (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern

 Breitwies (Gemeinden Kematen, Meggenhofen), Ortschaft von Meggenhofen und Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Breitwies (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Breitwies (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft von Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Breitwies (Gemeinde Waldzell), Ortschaft von Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Breitenwies
 Breitwiesen